Улица Гли́нки — название улиц в различных населённых пунктах.

Армения 
  — улица в Ереване.

Белоруссия 
 Улица Глинки — улица в Гомеле.

Германия 
 Улица Глинки — улица в Берлине.

Казахстан 
 Улица Глинки — улица в Семее.

Россия 
 Улица Глинки — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Глинки — улица в Кургане (пос. ТЭЦ).
 Улица Глинки — улица в Новосибирске.
 Улица Глинки — улица в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Глинки — улица в Адмиралтейском районе.
 Улица Глинки — улица в Пушкине.
 улица Глинки — улица в Стрельне.
 Улица Глинки — улица в Саранске.
 Улица Глинки — улица в Смоленске.
 Улица Глинки — улица в городе Туле.
 Улица Глинки — улица в Улан-Удэ.
 Улица Глинки — улица в Уфе.
 Улица Глинки - улица в Новокузнецке.

Узбекистан 
 Улица Глинки — улица в Ташкенте.

Украина 
 Улица Глинки — улица в Виннице.
  — улица в Киеве.
 Улица Глинки — улица в Коломые.
  — улица в Черкассах.
 Улица Глинки — улица в Чернигове.